Всгорю в огне очищения () — советская драма 1991 года производства киностудии AMAfilm. Один из последних советских фильмов.

Сюжет 
Фильм посвящён внутренности человека, его духовного очищения от всяких напастей, а также духовного очищения общества от этого же. Герой, писатель хочет написать какое-то произведение, но у него на душе неспокойно, и поэтому он не в состоянии продолжать дальше работу, но встреча с красивой девушкой Захрой притягивает новые силы и он вновь приступил к активному творчеству. Фильм создан при финансовой поддержке Пермского городского исполнительного комитета.

Создатели фильма

В ролях 
 Гамлет Курбанов- дядя Садых
 Гамида Омарова-Захра
 Физули Хусейнов-Заур
 Яшар Нури-Октай
 Лейла Бадирбейли-тётя Захры
 Аббас Гахраманов-Расим
 Аян Фатуллаева-Джамиля
 Афаг Мовсункызы-невеста Одлара

Административная группа 
 авторы сценария : Хафиз Фатуллаев
 режиссёр-постановщик : Гюльбениз Азимзаде, Хафиз Фатуллаев
 оператор-постановщик : Алекпер Мурадов
 художник-постановщик : Маис Агабеков
 композитор : Эльдар Мансуров
 звукооператор : Татьяна Каримова
 художник-гримёр : Мехрибан Эфендиева
 автор текста песни : Исмаил Дадашов

Ссылки 
 Подробная информация.

Фильмы СССР 1991 года
Фильмы студии «AMAfilm»
Фильмы на азербайджанском языке
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Гюльбениз Азимзаде
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях